

Geografia 
Haguro (città) – città del Giappone poi assorbita dal centro di Tsuruoka.
Monte Haguro – montagna del Giappone, una delle tre montagne di Dewa.

Navi 
Haguro (incrociatore) – incrociatore pesante della Marina imperiale giapponese appartenente alla classe Myoko, varato nel 1925 e affondato nel 1945 durante la battaglia dello stretto di Malacca.